Cet article présente une liste de fabricants de téléphones mobiles par pays.

Condor
 Iris
 Géant
 ENIE
 Starlight
Brandt
Kenzy
Stream 
Kiowa
Tcl
Ace (France montage en Algérie)
Raylan

AEG
 Gigaset
 
 Medion (siège en Allemagne, filiale de Lenovo en Chine)
 Siemens (ne fabrique plus)
 Telefunken



Gradiente

BlackBerry (arrêt de fabrication en 2016)
 DataWind

Alcatel (filiale de TCL Corporation)
 
 BBK : Oppo, Vivo (smartphone)
 
 Cubot
 Doogee (Groupe KVD International)
 G'Five
 Gionee
 Gretel
 Haier
 Hisense
 Huawei
 
 Konka
 Leagoo (Groupe KVD International) 
 Lenovo (et sa filiale Motorola Mobility)
 Letv (LeEco)
 Meizu
 OnePlus (filiale de BBK)
 Oppo (filiale de BBK)
 Qihoo 360
 QiKU (joint-venture de Qihoo 360 et Coolpad)
 
 Neffos (marque de TP-LINK)
 
 TCL Corporation 
 
  (filiale de BBK)
  (filiale de BBK)
 
 Xiaomi (détient Mijia et Redmi)
 Zopo Mobile
 ZTE
 ZUK Mobile (filiale de Lenovo)
 
 Elephone (Groupe KVD International)
 Kingzone 
 Honor (ancienne filiale de Huawei Technologies)
 Ulefone (Groupe KVD International)
 Realme

(Marque du groupe KVD International : Doogee, Elephone,  Leagoo, Blackview, Umidigi, Ulefone, Oukitel, Sisoow, Mijue, Ecoo)

Koryolink

KT Tech
 LG
 Pantech
 Samsung Electronics
 VK Mobile (ne fabrique plus)

Lumigon (assemblé par BYD Electronic)

Thuraya

BQ
 GeeksPhone (a cessé les smartphones en 2015)
 Vitelcom (ne fabrique plus)



Actuels 
 Amazon
 Apple
 AT&T
 BLU Products
 Caterpillar
 Dell
 Energizer
 Firefly
 Garmin 
Google Pixel
 HP
 InFocus
 InfoSonics
 Motorola Mobility (siège aux États-Unis, filiale de Lenovo en Chine)
 Calus

Anciens 

 Microsoft Mobile (anciennement Nokia, ne fabrique plus)



Actuels 
HMD Global (sous la marque Nokia Mobile)

Anciens 

 Jolla (ne fabrique plus)
 Microsoft Mobile (anciennement Nokia, ne fabrique plus)



Actuels

Fabrication en France 

 Kapsys (entreprise française fabriquant ses smartphones en France)

Fabrication en Chine 

 Alcatel Mobile (marque et ancienne filiale d'Alcatel-Lucent, le fabricant actuel étant le chinois TCL Corporation depuis 2005)
 Alcatel Home (marque, le fabricant étant le chinois Atlinks)
 Archos (entreprise française fabriquant ses smartphones en Chine)
 Crosscall (entreprise française fabriquant ses smartphones en Chine, avec relocalisation en France prévue pour 2023)
 Danew (entreprise française fabriquant ses smartphones en Chine)
 Konrow (entreprise française fabriquant ses smartphones en Chine)
 Logicom (entreprise française fabriquant ses smartphones en Chine)
 Mobiwire (anciennement Sagem Wireless, entreprise française fabriquant ses smartphones en Chine)
 Thomson (marque, le fabricant étant le chinois TCL Corporation)
 Wiko (marque, le fabricant étant le chinois Tinno Mobile)

Fabrication à Taïwan, en Espagne ou en Allemagne 

 Evi

Anciens 
 Bull (ne fabrique plus) : téléphones mobiles non orientés vers le grand public
 Echo Mobiles (entreprise française fabriquant ses smartphones en Chine)
 Sagem Wireless (devenu Mobiwire)
 Stimio (ne fabrique plus) :  STIM50 et STIM57

IBall
  (marque du fabricant Tinno)
 
 
 
 Micromax Informatique (marque du fabricant Tinno)
 
 Ringing Bells
 
 
 Wynncom
 Xolo

Nexian
 Evercoss
 MITO
 Polytron 
 Advan
 Himax 
 Axioo

SaIran
 GLX
 Dimo
 Farasoo

Brondi (Marque, Fabrique en Chine)
 
 Olivetti
 Onda Communication Mobile
 Telit (ne fabrique plus)

Fujitsu
 Kyocera Communications
 Mitsubishi Electric (ne fabrique plus)
 NEC
 NEC Casio Mobile Communications
 Panasonic
 Sanyo (ne fabrique plus)
 Sansui
 Sharp Corporation
 Sony Mobile Communications
 Toshiba - (ne fabrique plus que des tablettes)

Just5

M Dot
 Ninetology

Accent
 Beltec
 Saphir Concept (ne fabrique plus)
 YOOZ (ne fabrique plus)
 Zatec

Kyoto Electronics
 Lanix
 Zonda

QMobile (marque du fabricant Tinno)
 Voice Mobile
 Advance Telecom
 Rivo Mobiles
 United Mobile

Fairphone
 
 Philips

Cherry Mobile 
 MyPhone (marque du fabricant Tinno)
 Starmobile 
 Solide Group Inc. 
 Cloudfone



Jablotron
 Verzo



Binatone
 
 INQ (ne fabrique plus)
 Kazam (filiale de Fly)
 Marshall Amplification
 Sendo (ne fabrique plus)
 Vertu
  (filiale de Fly)

Beeline
  (filiale de Fly depuis 2015)
 Gresso
 
 Megafon
 MTS
 RoverPC
 
 Sitronics
 Yotaphone

Tesla

Doro
 Ericsson (ne fabrique plus Groupe racheté par Sony Inc)

Acer
 Asus
 BenQ
 DBTel
 Dopod
 E-DIX (ne fabrique plus)
 Gigabyte Technology
HTC

AIS
 DTAC
 True Corporation
 Wellcom
 I-Mobile

EvertekTunisie (marque du fabricant Tinno)
AMI Mobile
LP
Servicom
EKKO
Vega

Vestel
 Casper 
 Kaan
 General Mobile

F-mobile (Groupe FPT)

Notes et références 

Liste de marques